Мель () — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Беллуно
 Мель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Мель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос